Palazzo Benvenuti – palazzo di Montodine
 Palazzo Benvenuti da Rondine – palazzo di Firenze

Pagine correlate 
 Villa Benvenuti